Aso oder Asō steht für:
 Asō (Unternehmen) japanisches Unternehmen
 Aso, ein ehemals russischer, dann japanischer Kreuzer Zweiter Klasse, siehe Bajan (Schiff, 1900)

 Aso (Kumamoto), Stadt in der japanischen Präfektur Kumamoto
 Aso (Nyima), 阿索乡, Gemeinde im Kreis Nyima des Autonomen Gebiets Tibet, VR China

 Aso (Vulkan), Vulkan in Japan
 Aso (Fluss) in der italienischen Region Marken

 Asō (Han), Lehen mit Sitz in Namegata, Japan
 Namegata, Stadt in der Präfektur Ibaraki, Japan (alter Name)
 Aso (Klan), eine Fürstenfamilie auf Kyūshū

Asō ist der Familienname folgender Personen:
 Asō Hisashi (1891–1940), japanischer Politiker
 Miyoko Asō (* 1926), japanische Synchronsprecherin
 Asō Saburō (1913–2000), japanischer Maler der Yōga-Schule der Shōwa-Zeit
 Shun Asō (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Asō Takakichi (1911–1980), japanischer Unternehmer und Politiker
 Asō Takeharu (1899–1993), japanischer Skilangläufer, Bergsteiger und Leichtathlet
 Takeji Aso (1899–1993), japanischer Skilangläufer
 Asō Takichi (1857–1933), japanischer Unternehmer und Politiker
 Tarō Asō (* 1940), japanischer Sportschütze, Unternehmer, Politiker und Premierminister Japans
 Wataru Asō (* 1939), japanischer Politiker, Gouverneur der Präfektur Fukuoka

aso steht für:
 Dano (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Gahaku-Benabena-Sprachen in der Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea

ASO steht für:
 Address Supporting Organization, ein Organ der ICANN zur Internetverwaltung
 Allgemeine Sonderschule, sonderpädagogische Schulform in Österreich
 Areosynchroner Orbit (engl. Areosynchronous orbit), synchroner Satellitenorbit um den Mars analog zum Geosynchronen Orbit
 Amaury Sport Organisation, französische Firma für Sport-Veranstaltungen
 Ander a syn Olomouc, (Ander und Sohn, Olmütz), ehemalige tschechoslowakische Kaufhauskette, siehe Andrův stadion #Geschichte
 Antisense-Oligonukleotid, eine Klasse bestimmter Oligonukleotide
 Antistreptolysin O, ein Antikörper
 Arbeitsgemeinschaft Sozialistische Opposition, Vereinigung für eine linke Zusammenarbeit während des KPD-Verbotes
 Auslandschweizer-Organisation, betreut Schweizervereine und schweizerische Institutionen in aller Welt
 Aachener Studentenorchester
 Aargauer Symphonie Orchester
 Adelaide Symphony Orchestra, ein 1936 gegründetes australisches Sinfonieorchester
 Akademisches Sinfonieorchester München, ein 1968 gegründetes großes Sinfonieorchester in München
 American Symphony Orchestra
 Antwerp Symphony Orchestra
 Atlanta Symphony Orchestra
 Asosa Airport (IATA-Code), Flughafen von Asosa, Region Benishangul-Gumuz, Äthiopien

Abkürzung